Taça de Prata steht für:
 Taça de Prata, früherer Name des Torneio Roberto Gomes Pedrosa, brasilianischer Fußballwettbewerb
 Taça de Prata, früherer Name der Série B, brasilianische Fußballliga